Община Рибник () —  община (муниципалитет) в северо-западной части Республики Сербской в составе БиГ. Центр общины находится в селе Горни-Рибник. Относится к региону Баня-Лука, в частности, субрегиону Мрконич-Град.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Рибник составила 6517 человек, по переписи 1991 года (в 29 нп) —  11 259 человек.

Этнический состав населения общины Рибник (в 29 нп из довоенной общины Ключ) по переписи 1991 года:
 сербы — 9883 (87,78 %);
 боснийские мусульмане — 1258 (11,17 %);
 хорваты — 12 (0,11 %);
 югославы — 55 (0,49 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 51 (0,45 %).
 Всего: 11 259 чел.

Населённые пункты 
В состав общины входят 29 населённых пунктов.

Список населённых пунктов общины Рибник с численностью населения по переписям 1991 и 2013 гг.:

История 
После боснийской войны в 1995 году из состава общины Ключ (из 61 нп), отошедшей в основном к ФБиГ (32 нп, включая город Ключ), была выделена отдельная община Рибник (29 нп), отошедшая к Республике Сербской.

Примечания 

Общины Республики Сербской